EasyBCD — проприетарная программа, разработанная компанией NeoSmart Technologies. Используется для настройки загрузки операционных систем семейства Windows. С её помощью возможно изменять параметры загрузки этих ОС, добавлять возможность загрузки других ОС: более ранних версий Windows, а также MS-DOS, Linux, BSD и macOS — использовать другие методы загрузки и выполнять другие функции.

Поддерживаемые операционные системы 
EasyBCD изменяет загрузчик Windows Vista/7/8/10 для добавления поддержки других записей. Windows NT, 2000 и XP поддерживаются и имеется возможность последовательной загрузки NTLDR; DOS, Windows 3.x, 95, 98, и Me загружаются путём изменения файла IO.sys и Windows 9x загрузочного сектора; Linux и BSD загружаются путём передачи контроля в GRUB и/или LILO или с помощью собственного модуля EasyBCD’s — NeoGrub module (основан на GRUB4DOS); Mac OS X загружается с помощью загрузчика Darwin.

Возможности

Bootloader 
EasyBCD имеет ряд функций для загрузчика, которые могут быть использованы для его ремонта и настройки. Из секции «Менеджера загрузки» в меню EasyBCD возможно переключение между Windows Vista и Windows XP загрузчиками в MBR (BOOTMGR и NTLDR, соответственно) в один клик кнопкой.
EasyBCD также предлагает функцию резервного копирования и восстановления BCD (данные конфигурации загрузки) файлов конфигурации для восстановления и в целях тестирования.

В «Диагностическом центре» можно сбросить corrupt BCD storage??? и автоматически создать необходимые данные для текущей операционной системы, а также найти и заменить отсутствующие или повреждённые файлы загрузки. Последняя возможность может быть использована для установки BCD-загрузчика Windows Vista.

EasyBCD может быть использована для изменения загрузочного диска, переименования или изменения любой записи в системный загрузчик, и модификации существующих записей с перенаправлением на другой диск.

Windows 
EasyBCD поддерживает различные версии Windows и может быть использован для поиска и настройки:
 DOS 6.x
 Windows 95-ME
 Windows NT/2000/XP/2003
 Windows Vista/Server 2008
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 10

В зависимости от версии Windows добавляемой в EasyBCD, некоторые другие опции могут быть недоступны. К ним относятся Включение поддержки неподписанных драйверов на 64-разрядных версиях Vista, загрузка в безопасном режиме и отключение DEP / NoExecute.

Windows PE 
Windows PE 2.0 поддерживается в рамках отдельного модуля в EasyBCD. EasyBCD можете загрузиться в двух различных системах Windows PE 2.0:
 Сжатых Windows PE образов WIM
 Windows PE разделов
EasyBCD поддерживает загрузку WinPE 2.0 образов WIM расположенных на любом локальном разделе, предоставляя путь к файлу WIM. Он автоматически настраивает повторно BCD, чтобы добавить поддержку формата WIM. Программа также позволяет загрузиться в файловой системе Windows PE извлечённых в корень подключённого диска.

Linux/BSD 
EasyBCD можете загрузиться в Linux и BSD одним из двух способов:
 Последовательная загрузка GRUB / LILO / др.
 NeoGrub
Традиционный метод последовательной загрузки создаёт образ GRUB / LILO загрузочного сектора на локальном диске и загружает этот образ во время загрузки, чтобы chainload последовательно загрузить второй загрузчик, который уже должен быть настроен для загрузки в Linux или BSD.
EasyBCD также поставляется с NeoGrub, настроенная сборка Grub для Dos, которая может быть настроена при помощи редактирования C:. \ NST \ menu.lst со стандартным синтаксисом GRUB для загрузки в требуемый Linux или BSD раздел.

Mac OS X 
EasyBCD может последовательно загрузить загрузчик Mac OS X Darwin для того, чтобы загрузиться в OS X на другой раздел или физический диск. Он не требует, чтобы Darwin был установлен на загрузочном секторе раздела OS X.

Прочее 
Помимо этого, программа может проверять наличие своей новой версии, сохранять текущие загрузки в файл и восстанавливать их из него, позволяет настраивать свой внешний вид и содержит ссылки на некоторые другие утилиты.

Награды и восприятие 
По информации с официального сайта программы, EasyBCD использован и рекомендован Microsoft, PC World, PC Magazine, Softpedia, PC Welt, и ещё несколькими десятками организаций.

Эдвард Мендельсон, редактор PC Magazine, отметил в рецензии, что с помощью программы возможно добавить в меню загрузки Windows не только ОС, но и антивирус и пакет системных программ. Также он отметил, что главным конкурентом программы является DualBootPro,которая обладает меньшими возможностями. Он поставил программе оценку 4,5.

Примечания

Ссылки 
 EasyBCD Download Page
 EasyBCD Preview Builds
 EasyBCD User Manual
 Official EasyBCD Support Forums
 Screenshots of EasyBCD
 Манипуляция с загрузчиком Windows 7 и 8

Бесплатное программное обеспечение
Загрузчики операционных систем